Ако функциите  и  имат граница при , то

Теорема 1

Теорема 2

Теорема 3 
 където .

Следствие 1 
  , където  е константа.

Следствие 2 
, където  е цяло положително число.

Неопределености 
Видове неопределености – Ако някое аритметично действие няма стойност, то резултатът наричаме неопределеност.

При граници на функции имаме няколко вида неопределеност:

Неопределеност от вида : Тя се получава от Теорема 3, ако  и .

Неопределеност от вида : Тя се получава от Теорема 3, ако  и .

Неопределеност от вида : Тя се получава от Теорема 1, ако  и , то: , но  може както да съществува, така и да не съществува.

Неопределеност от вида : Тя се получава от Теорема 2, ако  и 

Математически функции